Statcoulomb, de eenheid voor lading in het cgs-eenhedenstelsel.
 Franklin (tekenfilm), een tekenfilmserie
 Franklin (Lieske), een boek van Tomas Lieske
 Franklin (automerk), een Amerikaans historisch automerk
 franklin (Engelse feodale term), een rijke grondbezitter in het middeleeuwse Engeland

De volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Franklin (Alabama)
 Franklin (Arkansas)
 Franklin (Georgia)
 Franklin (Idaho)
 Franklin (Illinois)
 Franklin (Indiana)
 Franklin (Iowa)
 Franklin (Kentucky)
 Franklin (Louisiana)
 Franklin (Massachusetts)
 Franklin (Michigan)
 Franklin (Minnesota)
 Franklin (Missouri)
 Franklin (Nebraska)
 Franklin (New Hampshire)
 Franklin (New Jersey)
 Franklin (New York)
 Franklin (North Carolina)
 Franklin (Ohio)
 Franklin (Pennsylvania)
 Franklin (Tennessee)
 Franklin (Texas)
 Franklin (Virginia)
 Franklin (West Virginia)
 Franklin (Wisconsin)

Plaatsen elders:
 Franklin (Zuid-Afrika)
 Franklin (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië

Personen:
 Aretha Franklin (1942-2018), Amerikaanse zangeres
 Benjamin Franklin, Amerikaans denker, wetenschapper en Founding Father
 Rosalind Franklin (1920-1958), Brits biochemica
 Franklin Vicente (*1989), Braziliaans voetballer

Fictieve personen:
 Franklin (Peanuts), een personage uit Peanuts